Ґавронкі (, ) — село в Польщі, у гміні Рудна Любінського повіту Нижньосілезького воєводства.

У 1975—1998 роках село належало до Легницького воєводства.

Примітки 

Села Любінського повіту